Asics-CGA, een voormalige Italiaanse wielerploeg
 California's Great America, een attractiepark in de Amerikaanse staat Californië
 Color Graphics Adapter, een grafische kaart
 Concours Général Agricole, een Frans landbouwconcours
 Connecticut General Assembly, het parlement van de Amerikaanse staat Connecticut
 United States Coast Guard Academy, een Amerikaanse militaire academie